Leonhard von Taxis ist der Name folgender Personen:

 Leonhard I. von Taxis (um 1522–1612), Generalpostmeister, Kaiserlicher Kämmerer und Reichsfreiherr
 Leonhard II. von Taxis (1594–1628), Generalerbpostmeister und Reichsgraf